Mademoiselle Liberté est un roman d'Alexandre Jardin publié en 2002.

Résumé
Liberté Byron a 18 ans. Son seul désir est de vivre un amour parfait. C'est avec Horace, homme marié, professeur et proviseur de son lycée, qu'elle va entreprendre de vivre cet amour parfait, dénué d'ennui et rempli de passion.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio/Mademoiselle-Liberte

Roman d'Alexandre Jardin
Roman français paru en 2002